Claudia Gaffuri – attrice teatrale e attrice cinematografica italiana
 Paolo Gaffuri – editore italiano